Snatch (film), een Britse gangsterfilm uit 2000, geregisseerd door Guy Ritchie
 Snatch (televisieserie), Britse televisieserie uit 2017 
 Snatch (diefstal), een type diefstal van motorfietsen, vooral kenmerkend in Maleisië
 Snatch (spel), of Anagrams, een woordspel
 Trekken (gewichtheffen), een beweging tijdens het gewichtheffen
 USS Snatch (ARS-27), een Amerikaans marineschip
 Snatch Land Rover, een autosoort, vooral gebruikt door het Britse leger
 Snatch, slang voor vagina